Пуэбла-де-Дон-Родриго () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) монтес-норте. Занимает площадь 433,6 км². Население — 1253 человека (на 2010 год). Расстояние 77

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля